Celso Ramos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Celso Ramos (ort), Santa Catarina, 
 Celso Ramos (kommun), Santa Catarina, 

Robotskapade Brasilienförgreningar